SBSV est le code OACI pour :
 l'aéroport international de Salvador, au Brésil.

Codes OACI des aéroports